Naselja u Srbiji

 Mala Reka (Bajina Bašta, Srbija), naselje u općini Bajina Bašta
 Mala Reka (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Mala Reka (Trgovište, Srbija), naselje u općini Trgovište